() — раздел Википедии на словацком языке. Была создана в октябре 2003 года.

Статистика 
По состоянию на    года словацкий раздел Википедии содержит  , занимая по этому показателю -е место среди всех языковых разделов. Зарегистрировано  , из них  совершили какое-либо действие за последние 30 дней,   имеют статус администратора. Общее число правок составляет .

История 
Запущена в октябре 2003 года, но активность в ней появилась лишь летом 2004 года. В сентябре 2005 года была создана 15-тысячная статья. В августе 2006 года достигнута отметка в 50 000 статей, а 28 августа 2008 года число статей превысило 100 000. Большое количество статей в данном разделе было залито ботами.

Хронология 
 28 августа 2008 года — 100 000 статей.
 5 декабря 2011 года — 130 000 статей.
 3 августа 2012 года — 175 000 статей.
 5 февраля 2015 года — 200 000 статей.

Качество статей и широта охвата

Примечания

Ссылки 
 

 Публикации о словацкой Википедии
 OVA: Na Wikipedii chybí důležitý videoobsah
 Česká Wikipedie má přes 150 000 článků
 Naša polícia sa dostala do wikipédie, CNN aj BBC
 Papierové encyklopédie zapadajú prachom už deväť rokov
 Čo sa (ne)dostalo do Wikipedie

Разделы Википедии
Сайты на словацком языке
Сайты, появившиеся в 2003 году